Ше́дере () — населённый пункт в  Латвии, административный центр Шедерской волости. Находится на правом берегу реки Илуксте. Расстояние до города Даугавпилс составляет около 37 км.

По данным на 2015 год, в населённом пункте проживало 222 человека. Есть волостная администрация, дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт, почта, магазин.

История 
Населённый пункт расположен на землях бывшего поместья Шедере (Шедерн).

В советское время населённый пункт был центром Лашского сельсовета Даугавпилсского района. В селе располагался совхоз «Циня».

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Аугшдаугавского края
Населённые пункты Илукстского края
Шедерская волость
Волостные центры Латвии